O nome Alvin foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Alvin (2007) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

E também para um ciclone tropical no Oceano Índico sudoeste:

 Ciclone Bertie-Alvin - ciclone com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 no Oceano Índico centro-sul. O nome Alvin foi dado somente quando o ciclone adentrou a área de responsabilidade do CMRE de Reunião. Antes disso, o ciclone chamava-se Bertie.

Desambiguação